Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Wojciech Fibak che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Ferdi Taygan 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1984